Ла Котења има више значења:

 Ла Котења (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Котења (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику